Montfort kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
 Montfort, Alpes-de-Haute-Provence
 Montfort, Doubs
 Montfort, Maine-et-Loire
 Montfort, Pyrénées-Atlantiques
 Montfort-en-Chalosse
 Montfort-l'Amaury
 Montfort-le-Gesnois
 Montfort-sur-Argens
 Montfort-sur-Boulzane
 Montfort-sur-Meu
 Montfort-sur-Risle

Nederländerna 
 Ambt Montfort

Övrigt 
 Huset Montfort